Карл Браун: Браун, Карл (1927—2010) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1947—1962 годах.
 Браун, Карл (1807—1868) — саксонский юрист и либеральный политик.
  (1822—1893) — немецкий парламентский деятель, публицист и политико-эконом.
 Браун, Карл Фердинанд (1850—1918) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1909 году.
 Браун, Карл Роберт (1930—1982) — американский учитель, массовый убийца.

Примечания